Australia:
 Marburg – miejscowość

Niemcy:
 Marburg – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Marburg-Biedenkopf
 Marburg – były powiat

Republika Południowej Afryki:
 Marburg – miasto

Słowenia:
 Maribor – miasto w Słowenii (niem. Marburg an der Drau)

Osoby:
 Friedrich Marburg – niemiecki dyrygent
 Otto Marburg – austriacki neurolog

Inne:
 marburg – wirus
 Marburg (Lahn) – stacja kolejowa w Marburgu

Zobacz też:
 Hesja-Marburg
 Marburg-Biedenkopf